Wimmerl steht für:
 Bauchtasche
 Pustel